Балкански куп у фудбалу за клубове је међународно клупско фудбалско такмичење у којем су учествовали клубови из земаља Балканског региона. Одржавало се од 1960. до 1994. године. Прво такмичење је одржано за сезону 1960/61. иако су све утакмице одигране 1961.

Учествовало је 5 екипа. Играло се по двоструком лига систему (свако са сваким две утакмице без испадања). Није било финалне утакмице, а победник је била екипа која је на крају такмичења освојила највише бодова.

Екипе учеснице 
 АЕК — Атина, Грчка
 Фенербахче — Истанбул, Турска
 Левски — Софија, Бугарска
 Партизани — Тирана, Албанија
 Стеагул Рошу — Брашов, Румунија

Резултати 
Екипа АЕКа, после одигране половине турнира напустила такмичење, па су преостале утакмице регистрована службеним резултатом 3:0 у корист противника.

Табела

Спољашње везе 
 Резултати Балканског купа на сајту РСССФ

Балкански куп у фудбалу
Међународна фудбалска такмичења
Фудбал у 1960.
Фудбал у 1961.